Zjerebtsovo (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Zjerebtsovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zjerebtsovo (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Zjerebtsovo (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl